Popples – serie di giocattoli
Popples – serie animata prodotta dal 1986 al 1987
Popples – serie animata del 2015